W Polsce
 Brzóza – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Brzóza – dawna gromada
 Brzóza – dawna nazwa wsi Brzuza w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Łochów

 Zobacz też
 Brzóza Stadnicka
 Brzóza Królewska
 Brzoza, Brzózka